Сэмми Будда Рендерс (; род. 1 августа 1993 в Бокстеле Нидерланды) — нидерландский ди-джей и продюсер, более известен под псевдонимом Sam Feldt (Сэм Фелдт).

Биография 
В 2015 году Рендерс записывает сингл «Show Me Love» с участием Robin S. Песня стояла на 4-ой позиции в чарте Британии и на 21-ой в нидерландском Top 40. В Австралии композиция получила золотой статус. В Бельгии песня Feldt достигла 15-го места в чарте Billboard и Dance/Electronic Songs. В конце 2016 Sam Feldt выпустил сингл «Summer on You» совместно с дуэтом Lucas & Steve. Песню попала в постоянную ротацию голландских радиостанций. Сингл «Summer on You» получил платиновый статус в Нидерландах. В 2016 году Feldt попал в список самых популярных диджеев по версии журнала DJ Magazine.

Обозреватель Billboard дал положительный отзыв на песню Рендерса «Show Me Love». Сингл «The Devil’s Tears» стал одним из 10-ти популярных треков по версии журнала Spotify. 6 октября 2017 Feldt планирует выпуск дебютного альбома, записанного на лейбле Spinnin’ Records.

Дискография

Альбом

Дебютный альбом

Синглы

Примечания

Ссылки 
 
 Sam Feldt на YouTube
 Sam Feldt на Beatport
 Biography Sam Feldt

Диджеи Нидерландов